Во́гберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вогберг, Ларс (род. 1967) — шведский и норвежский кёрлингист, олимпийский чемпион.
 Вогберг, Магнус (Магнус Трульсен; род. 1995) — норвежский кёрлингист.
 Вогберг Трульсен, Трина (род. 1962) — норвежская кёрлингистка.